Club Atlético Talleres puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:
Club Atlético Talleres (Córdoba), club de la provincia de Córdoba, Argentina.
Club Atlético Talleres (fútbol femenino), sección femenina del club de la provincia de Córdoba, Argentina.
Club Atlético Talleres (Paraná), club de la provincia de Entre Ríos, Argentina.
Club Atlético Talleres (Perico), club de la provincia de Jujuy, Argentina.
Club Atlético Talleres (Remedios de Escalada), club de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Club Atlético Porvenir Talleres, club de la provincia de Santa Fe, Argentina.